Напыление — нанесение слоя из мелких частиц вещества на поверхность материалов и изделий в защитных или декоративных целях.

 Газопламенное напыление
 Газотермическое напыление
 Детонационное напыление
 Напыление с оплавлением
 Плазменное напыление

См. также 
 Покрытие (материал)
 Металлизация

Покрытия